Soprano Sax – album di Steve Lacy del 1958
 Soprano Sax – album di Zoot Sims del 1976

Pagine correlate 
 Sassofono soprano